Peter Fitzgerald peut désigner :
 Peter Fitzgerald (1960-), un homme politique américain, membre du parti républicain ;
 Peter Fitzgerald (1962-), un réalisateur américain.